



Колишні 
 вулиця Зелена (Черкаси, до 1941) → вулиця Юрія Іллєнка (Черкаси)
 вулиця Зелена (Черкаси, до 1967) → вулиця Бидгощська (Черкаси)